Skitugrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skitugrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Skitugrundet, Larsmo, Österbotten,

Se även
Skitun
Skitukobb
Skituskär

Robotskapade Finlandförgreningar